Nezavisna hrvatska država (časopis, Pittsburgh), hrvatski emigrantski list
Nezavisna hrvatska država (glasilo, Berlin), hrvatski emigrantski list
Nezavisna hrvatska država (Buenos Aires), hrvatski godišnjak iz Argentine (ur. Mile Budak)
Vidi i:
 Nezavisna država Hrvatska